Layton může být:

název měst
 Layton (Florida)
 Layton (Indiana)
 Layton (New Jersey)
 Layton (Pennsylvania)
 Layton (Utah)

příjmení
 Irving Layton (1912–2006) – kanadský básník
 Jack Layton (1950–2011) – kanadský levicový politik